Балу́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 Балуев, Александр Николаевич (род. 1958) — советский и российский актёр.
 Балуев, Анатолий Данилович (1946—2013) — советский и российский режиссёр и сценарист.
 Балуев, Вениамин Георгиевич (1927—2006) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Балуев, Лаврентий Иосифович (1868—?) – русский полковник, герой Первой мировой войны.
 Балуев, Михаил Трофимович (1929—2000) — Герой Социалистического Труда, железнодорожник. 
 Балуев, Пётр Семёнович (1857—1923) — русский и советский военачальник, генерал от инфантерии.

См. также 
 Знакомьтесь, Балуев!
 Валуев
 Балуево
 Балуевский
 Забалуев